

Persone
Rodrigo Ariel Muniz Menosse – calciatore uruguaiano nato nel 2001.
Rodrigo Muniz Carvalho – calciatore brasiliano nato nel 2001.